П'єрр-Пертюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на південний схід від Парижа, 95 км на захід від Діжона, 45 км на південний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 51 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 119,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 П'єрр-Пертюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету П'єрр-Пертюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна